Muang Xai kan syfta på:

Geografi

Laos 

 Muang Xai (distrikt i Laos), Udomxai, 
 Muang Xay, provinshuvudstad, Udomxai, 

Robotskapade Laosförgreningar